Surjectie, een andere benaming hiervoor, wiskundige verzameling
Onto (schip, 1918), een Fins stoomvrachtschip van 1.333 ton

Zie ook 
Ontologie (doorverwijspagina)